Franjeteenleguanen;
 Uma (eiland);
 Uma (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië;
 Uma (godin), een hindoeïstische godin, vooral populair in Cambodja;
 Uma (naam).